2 miejscowości w Polsce:
 Anielew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki
 Anielew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk

Linki zewnętrzne